Buresch Ottokar egykori osztrák labdarúgó. Az 1926-27-es, 1927-28-as és az 1928-29-es szezonban a Sabaria FC játékosa volt.

Források 
 

Osztrák labdarúgók